Jasão — herói grego, líder dos argonautas
 Jasão de Feras —  tirano de Feras e da Tessália durante a hegemonia tebana
 Jasão de Cirene — historiador judeu helenista que viveu por volta do ano 100 a.C.
 Jasão de Tarso — um dos Setenta Discípulos e bispo de Tarso no século I d.C.

Desambiguações de antropônimos